Михаи́л Миха́йлович Салтыко́в:
 Салтыков, Михаил Михайлович (ум. 1608) — окольничий и воевода, сын Михаила Ивановича Салтыкова.
 Салтыков, Михаил Михайлович (ум. 1671) — боярин и воевода, сын предыдущего.